Tapan kan syfta på:

 Tapan (trumma) –  en cylindrisk trumma från Balkan

Azerbajdzjan 

 Tapan (ort), Dasjkäsän,

Indonesien 

 Desa Tapan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar